Mustafa – imię męskie pochodzenia arabskiego, oznacza „wybrany”.

znani ludzie 
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Barghouti
Kamal Mustafa
Kara Mustafa
Mustafa Kučuković
Mustafa III
Mustafa IV
Mustafa Denizli
Mustafa Köprülü

Męskie imiona semickie